

Wydarzenia

Urodzili się 
 Tyron – pierwszy twórca stenografii (zm. 4 p.n.e.)